Csehország
 Krupá, település a Kolíni járásban
 Krupá, település a Rakovníki járásban
 Krupá, Křesetice településrésze a Kutná Hora-i járásban
 Krupá, egykori település a Teplicei járásban
lásd még
 Dolní Krupá (egyértelműsítő lap)
 Horní Krupá (egyértelműsítő lap)
 Krupa (egyértelműsítő lap)